Гай (Гайк) Лазаревич Туманян (псевдоним Андрей) (12 мая 1901 — 20 ноября 1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (19.04.1945), уполномоченный Военного совета по организации и руководству партизанским движением на Северо-Западном фронте во время Великой Отечественной войны, . Член РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с августа 1917 года.

Биография

Детство и юность 
Гай Туманян родился 12 мая 1901 года в Тифлисе. С юношества приобщился к подпольным организациям большевиков и активно участвовал в их жизни. В мемуарах С. А. Микояна приводятся воспоминания самого Гая Лазаревича (являлся братом жены Анастаса Микояна) о том, что он в 16 лет по поручению Камо перевозил в Баку деньги. Весной 1917 года окончил 5 классов мужской гимназии. С приходом к власти в стране дашнаков, Гай вместе с отцом оказался в тюрьме за укрывательство в доме большевика.

На службе в Красной Армии 
В Красной Армии с 1924 года. Занимал различные должности: был помощником военкома, военкомом Горской национальной кавалерийской школы, помощником по политчасти командира 61-го кавалерийского полка, командиром батальона 3-го полка Тихоокеанской дивизии. В начале 1920-х окончил Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова в Москве. В 1929 году с отличием окончил Восточный факультет Академии РККА им. М. В. Фрунзе. Участвовал в боях на КВЖД.

С февраля 1930-го находился в распоряжении Разведуправления Штаба РККА. Затем около пяти лет работал в советском консульстве в Харбине. Был Первым секретарём консульства СССР в Харбине, сотрудником для особых поручений (с 1935 года), начальником спецотделения «А» (с февраля 1936 года) РУ РККА.

Во время войны в Испании был военным советником Республиканской армии. Так же руководил рядом разведчиков, одним из которых являлась Урсула Хамбургер. Был награждён орденом Красного Знамени. Участвовал в советско-финской войне.

Великая Отечественная Война 
Войну начал в качестве представителя Северо-Западного направления по руководству партизанским движением и военного комиссара 2-го гвардейского стрелкового корпуса, которым являлся до апреля 1942 года. После — военный комиссар 2-го танкового корпуса под командованием Героя Советского Союза генерала А. И. Лизюкова. После назначение А. И. Лизюкова в 5-ю танковою армию, вместе с ним, по просьбе самого генерала, туда же был переведён и Туманян.

С 5-й танковой армией (2-го формирования) участвовал в операции «Уран».
С 24-го января 1944 года — член военного совета 6-й танковой армии.

После войны 

После победы над Германией вместе с 6-й танковой армией был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях с японской армией.

С 1946 года по 1961 год работал начальником политотдела Академии бронетанковых и механизированных войск им. Сталина, затем с 23 мая 1961 года по 17 февраля 1969 года – заместителем начальника Центра командно-измерительных комплексов искусственных спутников Земли и космических объектов по политической части — начальником политического отдела Центра КИК (Главного управления космических средств Министерства обороны).  28 февраля 1969 года вышел в отставку. В 1969-1971 годах преподавал марксизм-ленинизм в Московском авиационном институте.

Умер 20 ноября 1971 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды 
 два ордена Ленина (08.09.1945, 20.06.1949)
 шесть орденов Красного Знамени    (21.06.1937, 05.05.1942,  14.02.1943,  17.05.1944,  03.11.1944, 05.11.1954)
 Орден Кутузова I степени (28.04.1945)
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (13.06.1944)
 Орден Суворова II степени (26.10.1943)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды (22.02.1941)
 медали в том числе: 
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «Партизану Отечественной войны» I степени   (1944)
 «За оборону Ленинграда» (1943)
 «За оборону Сталинграда» (1943)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За победу над Японией» (1945)
 «За взятие Будапешта» (1945)
 «За взятие Вены» (1945)
 «За освобождение Праги» (1945)
Других государств
 орден Возрождения Польши (ПНР)
 орден Заслуг Венгерской Народной Республики (ВНР)
 орден Красного Знамени (МНР)

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 Микоян С. А. Мы — дети войны. — М.: Яуза, Эксмо, 2006.
 Микоян С. А. Туманян Гай Лазаревич. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 1. — С.164—169.

Ссылки 
 Разведка и контрразведка: армянский след
 Механизированные корпуса РККА
 Туманян Гай Лазаревич (Гайк Казарович)
 ТУМАНЯН Гай Лазаревич
 Характеристика Туманяна для назначения ч.в.с 5 ТА. л.1
 Характеристика Туманяна для назначения ч.в.с 5 ТА. л.2

Члены РСДРП
Члены КПСС
Разведчики СССР
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники гражданской войны в Испании
Участники боёв на КВЖД
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Ленинград
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Будапештской операции
Участники штурма Вены
Участники Пражской операции
Участники советско-японской войны (СССР) 
Преподаватели Московского авиационного института
Похороненные на Новодевичьем кладбище